«Куда течёт море» — российский драматический фильм Виталия Салтыкова. В главных ролях: Дмитрий Певцов, Катерина Морозова, Сергей Агафонов и Оксана Акиньшина.

Сюжет 
Фильм расскажет об успешном бизнесмене и политике, Андрее Сергеевиче, отправляющемся в Санкт-Петербург. Там он встречается с молодой журналисткой, Ириной, которая просит его дать интервью за полчаса в нетипичном формате. В итоге не она ему задаёт вопросы, а он — ей. Ирина делится с Андреем своими мыслями о смысле жизни, на что бизнесмен реагирует с иронией. И лишь с её уходом начинает её понимать...

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы России 2019 года
Фильмы 2019 года
Фильмы на русском языке
Фильмы-драмы России